Haw Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Haw Creek Township (Illinois)
 Haw Creek Township (Indiana)
 Haw Creek Township (Missouri)